Adaílson Pereira Coelho, mais conhecido como Abuda (São Luís, 28 de março de 1986), é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Sete de Setembro Esporte Clube.

Carreira 
Formado nas categorias de base do , estreou no time principal em 16 de julho de 2003, aos 17 anos, em partida contra o  pelo Campeonato Brasileiro. Três dias depois, marcou seu primeiro gol, num jogo contra o . Em novembro, no entanto, foi reintegrado às categorias de base.  Ainda em 2003, disputou o Campeonato Sul-Americano e a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira Sub-17. No torneio mundial, foi campeão e artilheiro da equipe com quatro gols (ao lado de Evandro Roncatto).

Depois de conquistar a Copa São Paulo em 2004 e 2005, o atacante ganhou novas chances no time profissional. Em agosto de 2005, não aceitou proposta de renovação contratual com o clube paulista e foi para o . A decisão de ir para o clube alemão foi tomada após um conselho do jogador Fernando Baiano.

Após atuar em apenas uma partida oficial e ser emprestado para o Germinal Beerschot (clube por onde disputou mais dois jogos), Abuda foi emprestado novamente, em junho de 2007, ao . Em fevereiro de 2008, fez parte de  uma confusão envolvendo também Romário e Eurico Miranda. O técnico-jogador deixou o clube após sofrer uma interferência na escalação de uma partida contra o , valida pelo Campeonato Carioca. Romário desejava iniciar o jogo com Abuda, mas o presidente do clube o pressionou para escalar Alan Kardec em seu lugar.

Assinou contrato com o  em 28 de maio de 2008 por dois anos. Na reserva do time catarinense, transferiu-se em 2009, por empréstimo, para o , sem conseguir se firmar no time titular. Em menos de dois meses, seguiu para o . Em maio de 2009 foi novamente emprestado ao , sendo dispensado em outubro.

Em janeiro de 2010, transferiu-se em definitivo para o Tours da França. Abuda deixou o clube francês em maio sem sequer ter atuado pelo time principal. No restante do ano, teve uma rápida passagem pelo Dibba Al-Hisn dos Emirados Árabes Unidos.

Na temporada de 2011, Abuda foi contratado pelo  em abril, sendo essa a sua primeira passagem por um time do seu estado natal. Pouco tempo depois, com a chegada do novo treinador Josué Teixeira, Abuda foi dispensado do clube sem ter disputado partidas oficiais. Meses depois, Abuda assina com o . Também não esteve bem no Moto Club, saindo após duas partidas pela Copa União do Maranhão. Numa entrevista em 2020, Abuda não reconheceu sua passagem pelos dois clubes maranhenses.

Em 2012, acertou com o Oeste, mas logo se transferiu para o FC Gifu do Japão. No final do ano, Abuda foi anunciado como reforço do . Para a segunda metade de 2013, Abuda seguiu para atuar na Segunda Divisão do Campeonato Paranaense defendendo o , mas o time não foi bem e acabou sendo rebaixado para a Terceira Divisão.

Para a temporada de 2014, Abuda seguiu para o  para a disputa do Campeonato Paranaense. Ainda em 2014, Abuda voltou ao Japão, desta vez para defender o  da J. League 2.

Em junho de 2015, Abuda foi anunciado como novo reforço do  para a disputa da quarta divisão do Campeonato Paulista, só podendo jogar se o Fefecê avançasse para a segunda fase do Campeonato Paulista, o que não se concretizou.

No início de 2016, chegou a ser anunciado pelo , mas acabou iniciando sua temporada no , disputando o Campeonato Cearense. Depois, passou pelo , onde disputou a Série D. Seu terceiro clube no ano foi o , do Amazonas. Por lá, jogou o campeonato estadual.

Em 2019, disputou o Campeonato Paraense pelo .

Títulos 
Brasil
 Copa do Mundo Sub-17: 2003

Corinthians
 Campeonato Paulista Sub-17: 2002
 Copa São Paulo de Futebol Júnior: 2004, 2005
 Campeonato Brasileiro: 2005

Ligações externas 

Naturais de São Luís (Maranhão)
Futebolistas do Maranhão
Futebolistas do Sport Club Corinthians Paulista
Futebolistas do Clube Náutico Capibaribe
Futebolistas do VfL Wolfsburg
Futebolistas do Koninklijke Football Club Germinal Beerschot
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do Avaí Futebol Clube
Futebolistas do Paraná Clube
Futebolistas do Marília Atlético Clube
Futebolistas do Brasiliense Futebol Clube
Futebolistas do Tours Football Club
Futebolistas do Sampaio Corrêa Futebol Clube
Futebolistas do Moto Club
Futebolistas da Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa
Futebolistas do Roma Esporte Apucarana
Futebolistas do Operário Ferroviário Esporte Clube
Futebolistas do Tokyo Verdy 1969 Football Club
Futebolistas do Fernandópolis Futebol Clube
Futebolistas do Guarany Sporting Club
Futebolistas do Central Sport Club
Futebolistas do Comercial Futebol Clube (Ribeirão Preto)
Futebolistas do Itumbiara Esporte Clube
Futebolistas do Atlético Rio Negro Clube (Amazonas)
Futebolistas do Castanhal Esporte Clube
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-17